een filosofische visie, zie nihilisme (filosofie).
een politieke stroming in Rusland in de negentiende eeuw, zie nihilisme (politieke stroming).